Béla Varga (lutte) (1888-1969), lutteur hongrois
 Béla Varga (homme politique) (1903-1995), homme politique et prêtre catholique hongrois